

Localidades
Benner Township, na Pensilvânia.

Astronomia
 9012 Benner, asteroide da cintura principal.

Personalidades
 Maximilian Bircher-Benner, médico e nutricionista suíço.
 Heinrich Benner (1905 - 1986), oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial.

Desambiguação